«Поклонение пастухов» — название картин по мотивам эпизода Рождества Христова, описанного в Новом Завете.

 «Поклонение пастухов» — картина ван Хонтхорста, 2-я пол. XVII века
 «Поклонение пастухов» — картина Гирландайо, 1510
 «Поклонение пастухов» — картина Корреджо, 1530
 «Поклонение пастухов» — картина Эль Греко, ок. 1600
 «Поклонение пастухов» — картина Рубенса, 1608
«Поклонение пастухов» — картина Джорджоне, 1505-1510